La Sparte antique était une ville grecque du Péloponnèse, une des plus célèbres cités grecques antiques.
 La Sparte moderne occupe l'emplacement de l'ancienne cité antique.
 Elle est le siège du dème de Sparte.
 Dans la mythologie grecque :
 Sparte ou Sparta est la reine éponyme de la cité ;
 les Spartes ou « hommes semés » sont des êtres fantastiques liés à la fondation de Thèbes.
 Le sparte est une plante graminée méditerranéenne utilisée pour ses fibres.

Voir aussi 
 Isparta